Dieser Artikel behandelt die kroatische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Kroatien nahm zum fünften Mal an der Endrunde teil. Seitdem die Kroaten als eigener Verband teilnehmen, konnten sie sich für 5 von 6 Weltmeisterschaften qualifizieren. Lediglich 2010 spielten sie nicht bei der Weltmeisterschaft mit. Mit dem zweiten Platz erreichten sie ihre beste Platzierung bei einem großen Fußballturnier, was kroatischen Spielern zuvor nur mit der jugoslawischen Mannschaft bei den Fußball-Europameisterschaften 1960 und 1968 gelungen war.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des europäischen Fußballverbandes UEFA für die Weltmeisterschaft in Russland.

Spiele 

Kroatien traf in der Gruppe I, der einzigen Gruppe mit vier Teilnehmern der EM 2016,  auf Island, die Ukraine, EM-Vorrundengegner Türkei, Finnland und das Kosovo, das nach dessen FIFA-Beitritt nachträglich der Gruppe zugeordnet wurde. In den zehn daraus entstandenen Begegnungen trug die kroatische Mannschaft sechs Siege davon. Zweimal spielten sie remis und zwei Spiele wurden verloren. Die Kroaten begannen die Qualifikation noch unter Ante Čačić, der die Mannschaft 2015 übernommen hatte, und lieferten sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Island, aber auch die Ukraine und die Türkei hatten vor den beiden letzten Spielen noch Chancen auf den Gruppensieg oder zumindest Platz 2. Entscheidend war dann der Sieg der Isländer in der Türkei bei gleichzeitigem Punktverlust der Kroaten gegen Finnland. Daraufhin wurde Čačić entlassen und Zlatko Dalić neuer Nationaltrainer. Die Kroaten gewannen dann zwar das letzte Gruppenspiel gegen die Ukraine, da die Isländer am letzten Spieltag aber gegen Schlusslicht Kosovo gewannen, blieb den Kroaten nur der zweite Platz und der Weg über die Playoffs der Gruppenzweiten. Hier trafen sie auf Griechenland und nach einem 4:1-Heimsieg reichte ein torloses Remis in Piräus um das WM-Ticket zu buchen.

Insgesamt kamen 26 Spieler zum Einsatz, von denen 19 auch schon im EM-Kader standen. Nur Domagoj Vida kam in allen zwölf Spielen zum Einsatz. Elf Einsätze hatten Marcelo Brozović, Andrej Kramarić, Mario Mandžukić und Ivan Perišić, der einmal nach der Roten Karte im ersten Spiel gegen Island im folgenden Spiel zwangsweise pausieren musste. Am häufigsten zwischen den Pfosten stand Danijel Subašić, der ebenso wie Kapitän Luka Modrić und Šime Vrsaljko in zehn Spielen zum Einsatz kam. Modrić hatte das Amt des Kapitäns nach dem Rücktritt von Darijo Srna erhalten, der nach der EM seine Nationalmannschaftskarriere beendet hatte. Nur drei Spieler hatten nur einen Einsatz, darunter Marko Pjaca, der bei der EM noch drei Spiele bestritten hatte, und Nikola Vlašić, der nur im ersten Playoffspiel einen siebenminütigen Kurzeinsatz hatte. Er war neben Ante Rebić, der einzige Spieler, der nur vom neuen Nationaltrainer Dalić in der Qualifikation eingesetzt wurde. Rebić hatte auf diesen Einsatz 29 Monate warten müssen, da er von Čačić nie eingesetzt wurde. Sein letztes Spiel hatte er noch unter Niko Kovač bestritten. Sein 100. Länderspiel bestritt Luka Modrić beim 1:1 gegen Finnland am 6. Oktober 2017.

Bester Torschütze war Mario Mandžukić mit fünf Toren, der drei davon als lupenreinen Hattrick beim 6:0 gegen das Kosovo erzielt hatte. Insgesamt trafen neun Kroaten. Das erste Länderspieltor bestritt während der Qualifikation Matej Mitrović beim 6:0 gegen das Kosovo.

Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde

Playoffspiele

Vorbereitung

Spiele

Quartier 
Teamquartier war das „Woodland Rhapsody Resort“ (, „Hotel Waldrhapsodie“)  in Iljitschowo (Rajon Wyborg, Oblast Leningrad) am Stadtrand von Sankt Petersburg, wo die Mannschaft im Stadion „Roschtschino Arena“ ()  des Nachbarortes Roschtschino trainieren konnte.

Kader 
Am 14. Mai 2018 wurde ein vorläufiger Kader mit 32 Spielern benannt. Aus diesem wurden Borna Barišić, Duje Čop, Karlo Letica (Tor), Matej Mitrović, Zoran Nižić,  Mario Pašalić, Marko Rog, Ivan Santini und Borna Sosa gestrichen.

In der Schlussphase des ersten Gruppenspiels sollte Nikola Kalinić eingewechselt werden, der aber mit Verweis auf Rückenschmerzen ablehnte. Da sich das gleiche schon im Testspiel gegen Brasilien zugetragen hatte, schickte ihn der Trainer nach Hause. Eine Nachnominierung eines anderen Spielers war nicht möglich.

Endrunde

Gruppenauslosung 
Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. Dezember war Kroatien Topf 2 zugeordnet und traf in der Gruppe D auf Vizeweltmeister Argentinien, Qualifikationsgegner Island und Nigeria. Gegen Island hatte Kroatien zuvor sechsmal gespielt, jeweils zwei Spiele in den Qualifikationen für die Weltmeisterschaften 2006, 2014 und 2018. Davon wurde das letzte Spiel verloren, davor wurden vier Spiele gewonnen und eins endete remis. Gegen Nigeria spielte Kroatien erstmals bei dieser WM. Auf Argentinien trafen die Kroaten bereits bei ihrer ersten WM-Teilnahme 1998 und verloren mit 0:1. Während Argentinien aber dann im Viertelfinale ausschied, wurde Kroatien Dritter. Darüber hinaus gab es je einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage in Freundschaftsspielen.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe D 

Nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen stand Kroatien bereits im Achtelfinale. Durch den Sieg über Island im letzten Spiel wurde der Gruppensieg erreicht.

Spiele der K.-o.-Runde

Auszeichnungen 
Luka Modrić wurde als bester Spieler der WM mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet.

Besonderheiten 
 Vedran Ćorluka wurde in der zweiten Minute der Nachspielzeit des Spiels gegen Argentinien zu seinem 100. Länderspiel eingewechselt.
 Mario Mandžukić ist der erste Spieler, dem in einem WM-Finale ein Eigentor unterlief.

Einzelnachweise und Fußnoten 

Kroatien
Kroatische Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften